CIN est un sigle composé des trois lettres C, I et N qui peut faire référence à :
 carte d'identité nationale ;
 Centre d'instruction naval de Brest ou Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier, les centres d'instruction de la Marine nationale française ;
 Cellule Interministérielle de Négociation
 Code international de nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes.
 de l'anglais Cervical Intraepithelial Neoplasia : Néoplasies Cervicales Intraépithéliales

CIN est un code qui peut faire référence à :
 , Carroll, Iowa, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CIN est une abréviation qui peut signifier :
 Convective inhibition (en français, énergie d'inhibition de la convection).

Cin est une abréviation qui peut signifier :
 Cincinnati publications, un catalogue d'étoiles au mouvement propre important ;
 cin, un élément de l'espace de nom en C++ ; cin est l'abréviation de console input ; il est en général suivi par des chevrons (>>) ; il sert à demander à l'utilisateur une saisie de données dans une console.

Abréviation
Code IATA des aéroports